Elgersma ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Elgersma (* 1983), niederländischer Eisschnellläufer
 Rupert Elgersma (1515–1544), Dominikanermönch und Propst von Cölln und Bernau